Лучшие синглы США 2009 года (Billboard Year-End Hot 100 singles of 2009) — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2009 год.

Примечания

См. также 
 Billboard Hot 100
 Список лучших альбомов США 2009 года
 Список кантри-хитов № 1 2009 года
 Список R&B синглов №1 в США в 2009 году
 Список рок-хитов №1 2009 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2009 года (Великобритания)
 Список синглов №1 в США в 2009 году (Billboard)
 Список хитов №1 в Европе в 2009 году

Ссылки 
 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 2009 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2009 год в музыке США